Darwinia kan avse:

Darwinia (växter) – ett släkte av myrtenväxter
Darwinia (roman) – en roman författad av Robert Charles Wilson
Darwinia (datorspel) – ett datorspel som utvecklades under år 2005 av Introversion Software